Der Seat Tarraco ist nach dem Seat Arona und dem Seat Ateca das dritte SUV des spanischen Automobilherstellers Seat.

Modellgeschichte 
Der Tarraco basiert auf dem modularen Querbaukasten aus dem Volkswagen-Konzern und ist damit eng mit dem VW Tiguan Allspace und dem Škoda Kodiaq verwandt. Daher wird das SUV, das optional auch mit sieben Sitzplätzen erhältlich ist, auch im Volkswagenwerk Wolfsburg gefertigt. Das Serienmodell wurde am 18. September 2018 vorgestellt.

Auf der Internationalen Automobil-Ausstellung im September 2019 präsentierte Seat den Tarraco als Plug-in-Hybrid-Variante mit dem Antriebsstrang aus dem VW Passat GTE. Dieser Antrieb soll nach dem WLTP-Zyklus eine elektrische Reichweite von 49 Kilometern ermöglichen und wird seit Januar 2021 verkauft.

Für den chinesischen Markt wird seit 2020 von FAW-Volkswagen in Chengdu der technisch ähnliche Jetta VS7 produziert. Er ist das teuerste SUV der neu begründeten Eigenmarke Jetta.

Hintergrund 
Der Name des Fahrzeugs soll an Tarraco, die ehemalige Hauptstadt der römischen Provinz Tarraconensis, erinnern. Dies entspricht dem antiken Namen der heutigen katalanischen Stadt Tarragona.

Der Name des SUV wurde durch eine öffentliche Abstimmung ermittelt. Dabei konnte jeder einen Namen mit Bezug zu einer spanischen Stadt vorschlagen. Insgesamt gingen 10.130 Vorschläge von über 130.000 Personen ein. Nach einer Prüfung anhand linguistischer und rechtlicher Kriterien standen abschließend die Namen Alboran, Aranda, Avila und Tarraco zu einer finalen Abstimmung bereit. Ursprünglich sollte der Name des neuen SUV im Oktober 2017 verkündet werden, aufgrund des Unabhängigkeitsreferendums in Katalonien gab Seat den Namen schließlich am 19. Februar 2018 bekannt. Dabei stimmten von rund 150.000 Teilnehmern mehr als 35 Prozent für Tarraco.

Technische Daten

Ottomotoren

Dieselmotoren

Zulassungszahlen in Deutschland 
Seit dem Marktstart im Dezember 2018 bis einschließlich Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 32.224 Seat Tarraco neu zugelassen worden. Mit 10.256 Einheiten war 2019 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Weblinks 

 offizielle Website

Einzelnachweise 

Sport Utility Vehicle
Kombi
Hybridelektroautomodell